Gara kan syfta på följande:

 Gara, ort i Ungern
 Gara (tidning), spansk- och baskisk-språkig dagstidning
 Gorjani, ort i Kroatien som heter Gara på ungerska